La Coppa Svizzera di pallacanestro maschile 2020-2021, denominata Patrick Baumann Swiss Cup 2020-2021, si è disputata sin dai 32esimi di finale prima di una modifica del regolamento con una riduzione delle partecipanti causa pandemia COVID-19.

Primo turno 
22 e 23 ottobre 2020

Turno di qualificazione 
3 febbraio 2021

Tabellone

Finale

Note 

Pallacanestro nel 2021